Buchholtz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander August von Buchholtz (1802–1856), tysk jurist
 Johannes Buchholtz (1882–1940), dansk författare
 Samuel Buchholtz (1717–1774), tysk luthersk teolog och historiker

Se även 

 Buchholz
 Bucholtz

Tyska efternamn